Объездна́я у́лица:
 Объездная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург)

См. также 
 Малая Объездная улица — улица в Санкт-Петербурге